Санабрия () — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Самора. В районе находится крупное, по испанским меркам, озеро Санабрия.

Муниципалитеты 
 Галенде
 Кобрерос
 Педральба-де-ла-Прадериа
 Пиас
 Пуэбла-де-Санабриа
 Рекехо
 Робледа-Сервантес
 Росинос-де-ла-Рекехада
 Трефасио
 Эрмисенде

Районы Саморы